Manzoni (metrostation) van de metro van Rome
 Manzoni (trein) - internationale trein vernoemd naar bovenstaande dichter
 Alessandro Manzoni - Italiaans dichter en auteur